2 przysiółki w Polsce:
 Zenonów – przysiółek wsi Huta Mazowszańska, w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Zenonów – przysiółek wsi Zagościniec, w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin